Па́вел Па́влович Ле́бедев (, Чебоксары — 2 июля 1933, Харьков) — российский и советский военный деятель, первый начальник Штаба РККА (1921—1924). Генерал-майор Русской императорской армии (1915).

Биография 
Происхождение — из мелкопоместных дворян Казанской губернии, вероисповедание — православный. Отец Павел Андреевич Лебедев, дослужился до поручика, участник русско-турецкой войны, после войны вышел в отставку и служил чиновником в уездном казначействе. Мать Александра Павловна Лебедева — преподаватель музыки. Был шестым из девяти детей в семье. С 12 лет учился за казённый счёт в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе, по окончании которого (1890) стал юнкером московского Александровского военного училища. 

Окончил учёбу в 1892 году, в звании подпоручика выпущен в лейб-гвардии Московский полк. В 1897 году поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил с отличием в 1900 году. Произведён в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу, назначен обер-офицером для поручения при штабе 15-го армейского корпуса в Варшавском военном округе. Благодаря своим способностям сделал блестящую карьеру: с 1902 года командовал ротой в лейб-гвардии Московском полку, с 1903 года служил помощником столоначальника, столоначальником, помощником начальника отделения Главного штаба, с 1906 года — назначен делопроизводителем управления генерал-квартирмейстера Генерального штаба. В  в 1908 году произведён в полковники. В 1909 году назначен делопроизводителем мобилизационного отдела Главного штаба (затем — Главное управление Генерального штаба), в 1910 году —  начальником отделения в этом отделе. В мае—сентябре 1912 года проходил цензовое  командование батальоном в 4-м Финляндском стрелковом полку. С 14 января 1913 года — начальник отделения Главного штаба.

В годы Первой мировой войны — начальник оперативного отдела генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, начальник штаба 3-й армии, генерал для поручений при Главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта, помощник генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного фронта, генерал-квартирмейстер штаба Западного фронта. На фронте был ранен. 25 мая 1915 года произведён в генерал-майоры. С апреля 1917 года — начальник штаба 3-й армии на Западном фронте. В декабре 1917 года уволен в отставку и переехал к своей семье в Ейск.

В марте 1918 года по приглашению В. И. Ленина приехал в Москву и вступил в Красную армию. Занимал должность начальника Мобилизационного управления Всероглавштаба (май 1918 — март 1919). Затем был направлен в действующую армию на должность начальника штаба (апрель—июль 1919) и врид командующего (июль 1919) Восточным фронтом, где провёл Златоустовскую и Екатеринбургскую операции. Начальник Полевого штаба Республики (июль 1919 — февраль 1921). Участвовал в разработке и проведении операций по разгрому войск А. В. Колчака, А. И. Деникина, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера, А. И. Деникина, П. Н. Врангеля и операций советско-польской войны. Все время Гражданской войны Лебедев работал в крайне напряженном графике — без выходных, домой приезжал к четырём часам утра.

Первый начальник Штаба РККА (февраль 1921 — апрель 1924), одновременно с марта 1923 до февраля 1924 года являлся членом РВС СССР.
 …основная работа в Реввоенсовете находится в руках тов. Склянского и группы беспартийных спецов, состоящих из Главкома Каменева, Шапошникова и Лебедева. Эта группа — очень добросовестные, трудолюбивые и знающие дело работники. 

В августе 1922 — апреле 1924 годов по совместительству — начальник Военной академии РККА. В 1924—1925 годы состоял для особо важных поручений при РВС СССР. С февраля по декабрь 1925 года — главный руководитель военных академий РККА по административной части. С декабря 1925 по декабрь 1928 года — начальник штаба и помощник командующего войсками Украинского военного округа (принял эти должности по предложению командующего войсками округа И. Э. Якира). С декабря 1928 года до конца жизни — помощник командующего войсками Украинского ВО. Входил в состав Всеукраинского центрального исполнительного комитета (1927—1933). Скончался в Харькове. Похоронен 4 июля в г. Харькове.

Награды

Российская империя 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. (08.09.1903).
 Орден Св. Станислава  2-й ст. (01.01.1906).
 Орден Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1911).
 Орден Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1913).
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (6.12.1915).
 Орден Святой Анны 1-й ст. (24.06.1916).

РСФСР 
 орден Красного Знамени (18.01.1921).

УССР 
 орден Трудового Красного Знамени Украинской ССР (14.02.1928).

Сочинения 
 Государственная оборона. — М., 1924.
 Боевая подготовка в территориальных войсках. — М., 1927.

Память 
 Приказом РВС СССР от 3 июля 1933 года имя П. П. Лебедева присвоено Киевской артиллерийской школе, которая стала именоваться «Киевская артиллерийская школа имени тов. Лебедева».
 В Харькове и в Чебоксарах его именем названы улицы.

Семья 
Женат на Ольге Николаевне Клименко, дочери действительного статского советника. Дети — Александра (1901—?), Павел (1905—1938), Ольга (1907—?), Михаил (1911—1953), Марина (1916—?). Брат — Сергей Лебедев (1865—1919), генерал-майор Российской императорской армии, участник Гражданской войны на стороне белых.

Примечания

Литература 
 Лебедев Павел Павлович // Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 4: Квашнин — Марицкая / Гл. ред. комиссии И. Д. Сергеев. — М.: Воениздат, 1999. — 583 с. — ISBN 5-203-01655-0. — С. 402.
 
 На службе в Красной Армии. Документы и материалы о деятельности П. П. Лебедева. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1991. — 317 с. — ISBN 5-7670-0401-3.
 
 
 
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.06.1914. — Петроград, 1914.
 Ладухин В. Начальник Полевого штаба Реввоенсовета Республики (К 100-летию со дня рождения П. П. Лебедева). // Военно-исторический журнал. — 1972. — № 4. — С.59—64.
 Лебедева А. П. Павел Павлович Лебедев — первый начальник Штаба РККА (воспоминания дочери). // Военно-исторический архив. — 2002. — № 5. — С.21—75.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР.М., 1987,с. 324
 Горбачев А.Н. Список некрологов за 1900-1929 годы. М., Infogans, 2014

Ссылки 
 
 Биография П. П. Лебедева на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Военачальники СССР
Генерал-майоры (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Начальники Генерального штаба Советской армии
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Командующие фронтами РККА в Гражданской войне
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе